Стида () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Стида, Вильгельм (1852—1933) — экономист, историк экономики.
 Стида, Христиан Герман Людвиг (1837—1918) — анатом и гистолог.